Gonzalo Miranda (Quetzaltenango, 22 de enero de 1994) es un futbolista guatemalteco, que comenzó a jugar en las divisiones inferiores del Xelaju Mario Camposeco como mediocampista y que actualmente juega en el mismo equipo Xelaju Mario Camposeco.

Trayectoria

Xelajú 
Gonzalo es un jugador que se desempeña como defensa central o lateral, ha sido tomado en cuenta para el equipo mayor de Xelaju Mario Camposeco y actualmente en la era del director técnico Hernan Medford es quien le da la confianza para ser tomado en cuenta.

Clubes

Referencias

Nacidos en Quetzaltenango
Futbolistas de Guatemala
Futbolistas del Xelajú Mario Camposeco